Parque Centenario será una estación de la línea G de la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires ubicada en la intersección de la Avenida Angel Gallardo y la calle Leopoldo Marechal, por Parque Centenario, en el barrio de Caballito.

Véase también 
 Subte de Buenos Aires
 Lista de estaciones de subte
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.
 Metrovías
 Transporte en la Ciudad de Buenos Aires

Referencias

Enlaces externos 
 Metrovías S.A.
 Subterráneos de Buenos Aires S.E.

Caballito
Estaciones de la futura línea G del subte de Buenos Aires